Юдо́вич  — еврейская фамилия. Известные носители:
 Юдович, Виктор Иосифович (1934—2006) — советский и российский математик, сын И. М. Юдовича.
 Юдович, Иосиф Михайлович (1914—1978) — советский журналист и писатель, брат М. М. Юдовича.
 
 Юдович, Яков Эльевич (род. 1937) — советский геохимик.